Штайнхофф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штайнхофф, Ганс (1882—1945) — немецкий кинорежиссёр.
 Штайнхофф, Герда (1922—1946) — надзирательница концлагеря Штуттгоф, нацистская преступница.